Desa Padarek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Padarek (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 108,21), Jawa Barat, 
 Desa Padarek (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 108,51), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar